Маргарет Корт је десети пут освојила турнир. У финалу је савладала Ивон Гулагонг са 2:6, 7:6, 7:5.

Носиоци 

  Маргарет Корт (победница)
  Ивон Гулагонг (финале)
 n/a
  Гејл Шанфро (прво коло)
|
<li>  Пети Хоган (друго коло)
<li>  Кери Харис (прво коло)
<li>  Вини Шо (полуфинале)
<li>  Хелен Гурлеј (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1971.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно